Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 12-es, továbbá 12A, 12M jelzésű villamosok:

Magyarország 

 12-es villamos (Budapest)
 12M villamos (Budapest)megszűnt
 12A villamos (Budapest)megszűnt

 12-es villamos (Debrecen)megszűnt

Csehország 

 12-es villamos (Prága)

Lengyelország 

 12-es villamos (Szczecin)

Németország 

 12-es villamos (Berlin)

 12-es villamos (München)